

Великие князья дома Романовых 
 Константин Павлович (1779—1831) — сын императора Павла
 Константин Николаевич (1827—1892) — сын Николая I, генерал-адмирал
 Константин Константинович  (1858—1915) — сын предыдущего, президент академии наук, поэт

Названные в честь 
 «Великий князь Константин» — парусный 120-пушечный линейный корабль русского флота, участник Крымской войны.
 «Великий князь Константин» — минный транспорт времён русско-турецкой войны 1877-1878 гг. (до войны и после неё - пассажирский пароход)
 Форт «Великий Князь Константин» — один из артиллерийских фортов, защищавших гавань Кронштадта.